Die Kategoria e Parë 1963/64 (sinngemäß: Erste Liga) war die 26. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie in der Vorsaison zwölf Teams. 1962/63 war KS Korabi Peshkopi aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit stieg KS Luftëtari Gjirokastra nach mehrjähriger Abstinenz wieder in die erste Spielklasse auf. Titelverteidiger war der FK Partizani Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Der Tabellenletzte stieg in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein.

Insgesamt fielen 346 Tore, was einem Schnitt von 2,6 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit neun Treffern wurde Robert Jashari vom FK Partizani Tirana.

Zum dritten Mal in Folge errang Partizani Tirana den Meistertitel, dieses Mal seinen zehnten. Bei fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Dinamo Tirana blieb Partizani in allen 22 Partien sogar ungeschlagen. Wie im Vorjahr landete Besa Kavaja auf Platz drei. Auf Rang vier kam Labinoti Elbasan vor Flamurtari Vlora ein. Sechster wurde 17 Nëntori Tiranë, es folgte Lokomotiva Durrës. Tomori Berat, Skënderbeu Korçë, Traktori Lushnjë und Vllaznia Shkodra schafften allesamt souverän den Klassenerhalt, da Aufsteiger Luftëtari Gjirokastra abgeschlagen den letzten Platz belegte.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Die Mannschaft des Meisters Partizani Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1963 64
Fußballsaison 1963/64